

Persone 
 Constance Titus  – canottiere statunitense
 Dina Titus  – politica statunitense
 Lydia Yeamans Titus  – cantante e attrice australiana
 Rhett Titus  – wrestler statunitense

Altro 
 Titus – variante del nome proprio di persona maschile Tito

 Nexter Titus – veicolo trasporto truppe prodotto dalla Nexter
 Titus – film del 1999 diretto da Julie Taymor
 Titus – genere di ragni della famiglia Gnaphosidae
 Titus – sitcom statunitense
 Titus Software – azienda di videogiochi